Алекса́ндр Ра́ссел:
 Рассел, Александр (1715—1768) — шотландский натуралист, врач.
  (1814—1876) — шотландский газетный редактор.